Чистопрудненский сельсовет

Калининградская область 
 Чистопрудненский сельсовет Нестеровского района (преобразован в 1990-х в сельский округ)

Кировская область 
 Чистопрудненский сельсовет Ленинского района города Кирова (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Курганская область 
 Чистопрудненский сельсовет Шадринского района (упразднён в 2021 году)